Obhájcem titulu a pětinásobným vítězem turnaje byl Rafael Nadal, který vůbec poprvé během sedmi účastí na tomto grandslamu sehrál pětisetový zápas, když v úvodním kole porazil Američana Johnem Isnerem. Do semifinále se probojovali čtyři nejvýše nasazení. Roger Federer v něm dosáhl výhry nad Novakem Djokovićem, který byl v této sezóně dosud neporažený se 42 výhrami v řadě.

Vítězem se stal opět Rafael Nadal, který ve finále přehrál Rogera Federera ve čtyřech setech, čímž se udržel na pozici světové jedničky o 45 bodů před Djokovićem. Vyrovnal také Borgův rekord šesti titulů v otevřené éře tenisu. Na dvorci také zápasu přihlíželi bývalí vítězové turnaje včetně Jana Kodeše, Jima Couriera, Gustavo Kuertena a Matse Wilandera (ten zde působil jako komentátor televizní stanice Eurosport).

Nasazení hráčů 
  'Rafael Nadal (vítěz)
  Novak Djoković (semifinále)
  Roger Federer (finále)
  Andy Murray (semifinále)
  Robin Söderling (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (1. kolo)
  David Ferrer  (4. kolo)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Gaël Monfils (čtvrtfinále)
  Mardy Fish (3. kolo)
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Michail Južnyj (3. kolo)
  Richard Gasquet (4. kolo)
  Stanislas Wawrinka (4. kolo)
  Viktor Troicki (4. kolo)
  Fernando Verdasco (3. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga  (3. kolo)
  Gilles Simon  (4. kolo)
  Marin Čilić (1. kolo)
  Florian Mayer (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (3. kolo)
  Michaël Llodra (1. kolo)
  Thomaz Bellucci (3. kolo)
  Sam Querrey (2. kolo)
  Juan Martín del Potro (3. kolo)
  Milos Raonic (1. kolo)
  Marcos Baghdatis (2. kolo)
  Nikolaj Davyděnko (2. kolo)
  Janko Tipsarević (3. kolo)
  Guillermo García-López (3. kolo)
  Serhij Stachovskyj (3. kolo)
  Kevin Anderson (2. kolo)

Pavouk

Finálová část

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry

Mužská dvouhra